Il Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 è una gara di 500 miglia del campionato NASCAR Sprint Cup Series e si svolge presso l'Martinsville Speedway di Contea di Henry (Virginia).

Edizioni

Note
 1957: Gara accorciata a causa di un incidente.
 1961 (primo): gara interrotta a causa della pioggia. Secondo le regole attuali, non sarebbe stato dichiarato ufficiale in quanto è stato completato meno del 50% della distanza di gara.
 1961 (seconda): una gara sostitutiva per la gara originale del 1961.
 1970, 1977 e 1995: gara accorciata a causa della pioggia.
 1974: Gara accorciata a causa della crisi energetica del 1973-74.
 1998 e 2010: gara rinviata da domenica a lunedì a causa della pioggia.
 2010, 2012 e 2022: gara prolungata a causa di un traguardo NASCAR Overtime. Il 2012 ha richiesto due tentativi.
 2018: gara rinviata da domenica a lunedì causa neve.
 2020: gara rinviata dal 9 maggio al 10 giugno a causa della pandemia di COVID-19.
 2021: la gara è iniziata sabato sera ma è terminata domenica pomeriggio a causa della pioggia.

Lunghezza percorso
 1950–1969: percorso di 0,5 miglia
 1970–1983: percorso di 0,525 miglia
 1984-presente: percorso di 0,526 miglia

Piloti plurivincitori

Team plurivincitori

Costruttori vittorie

Altri progetti 

Competizioni automobilistiche
NASCAR